A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi egyéni összetett versenyszámának selejtezőjét augusztus 6-án, a döntőjét augusztus 10-én rendezték. A versenyt a Japánt képviselő Ucsimura Kóhei nyerte meg, aki ezzel két egymást követő olimpián is megnyerte a számot; ez 44 év óta először fordult elő.

Eredmények

Selejtező
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 R: tartalék versenyző

Döntő

Marios Georgiou és Manrique Larduet sérülésre hivatkozva elállt a többi gyakorlattól.

Jegyzetek

Források
 

Torna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon